Feliks Kazimierz Wygrzywalski (1903-1966), malarz
 Feliks Michał Wygrzywalski (1875-1944), malarz
 Mieczysław Wygrzywalski (1881-), oficer